Uta (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Cagliari
Uta (geslacht), een geslacht van hagedissen uit de familie Phrynosomatidae